L'edizione 1952-53 della DDR-Oberliga vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Harry Arlt (BSG Rotation Dresda), con 26 reti.

Classifica finale

Spareggio scudetto

Verdetti 
 Dinamo Dresda campione della Germania Est 1952-53.
 KVP Vorwärts Lipsia, BSG Motor Oberschöneweide, BSG Motor Jena e BSG Wismut Gera retrocesse in DDR-Liga.

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
1952